Simic, Šimić, Simić oder Šimic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Simic (Basketballspieler) (* 1980), deutsch-serbischer Basketballspieler
 Aleksandar Simic (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Alexander Simic, deutscher Basketballspieler
 Ana Šimić (* 1990), kroatische Hochspringerin
 Andrija Šimić (1833–1905), kroatischer Heiducke
 Antun Branko Šimić (1898–1925), kroatischer Schriftsteller
 Branislav Simić (* 1935), jugoslawischer Ringer
 Charles Simic (1938–2023), US-amerikanischer Dichter und der 15. Poeta laureatus der USA
 Danijela Simić (* 1969), jugoslawische Turnerin
 Dario Šimić (* 1975), kroatischer Fußballspieler
 David Simic, Balletttänzer, Ballettpädagoge und Choreograph
 Draga Simić (* 1936), jugoslawische bzw. serbische Biologin
 Dragan R. Simić (* 1961), serbischer Politikwissenschaftler
 Edwin Simic (1934–2012), österreichischer Radrennfahrer

 Jelena Simić (* 1992), bosnische Tennisspielerin
 Josip Šimić (* 1977), kroatischer Fußballspieler
 Julia Simic (* 1989), deutsch-kroatische Fußballspielerin
 Ljubiša Simić (* 1963), jugoslawischer Boxer
 Marko Simić (* 1987), serbischer Fußballspieler
 Marko Simić (Basketballtrainer) (* 1987), Schweizer Basketballtrainer
 Mateja Šimic (* 1980), slowenische Triathletin
 Milica Simić (* 1993), serbische Badmintonspielerin
 Miroslav Simić (1924–2020), jugoslawischer Immunologe
 Nebojša Simić (* 1993), montenegrinischer Handballspieler
 Nikola Simić (1897–1959), jugoslawischer Fußballspieler
 Pavle Simić (1818–1876), Maler in Novi Sad
 Predrag Simić (Graf Simic Sinntrotz) (* 1947), deutscher Künstler, Maler, Bildhauer
 Predrag Simić (1954–2015), serbischer Politikwissenschaftler und Diplomat
 Roko Šimić (* 2003), kroatischer Fußballspieler
 Roman Simić (* 1972), kroatischer Schriftsteller und Lektor
 Stanoje Simić (1893–1970), jugoslawischer Politiker und Diplomat
 Stefan Simič (* 1995), tschechischer Fußballspieler
 Tatjana Šimić (* 1963), niederländische Schauspielerin und Sängerin
 Veljko Simić (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Vojislav Simić (* 1924), jugoslawischer bzw. serbischer Bigband-Leader und Jazz-Komponist
 Zrinka Šimić-Kanaet (* 1956), kroatische Archäologin